stazione di Certosa di Pavia
 stazione di Milano Certosa
 Certosa (metropolitana di Torino)